Buslijn 106 (Weesp-Nederhorst den Berg)
Buslijn 106 (Gouda-Nieuwegein)
Buslijn 106 (Spijkenisse-Rozenburg)